Дурасниљо има више значења:

 Дурасниљо, Лос Тригос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дурасниљо (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дурасниљо (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Дурасниљо (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику